Leshansaurus qianweiensis — вид динозавров из семейства Megalosauridae, живших в конце юрского периода в районе современного Китая.

Описание 
Вид Leshansaurus qianweiensis описан и назван в 2009 году исследователями Li Fei, Peng Guangzhao, Ye Yong, Jiang Shan и Huang Daxi. Родовое название дано в честь города Лэшань (провинция Сычуань), видовое — местности Qianwei.

Голотип QW 200701 в 2007 году найден в формации Shangshaximiao (бат — келловей, около 165 миллионов лет). Они состоят из достаточно полного скелета с черепом, состоящим из нижней челюсти. Верхняя часть черепа отсутствует. Также найдены семь шейных позвонков, двенадцать спинных позвонков, пять крестцовых позвонков и два хвостовых позвонка сохранились также задние конечности и некоторые фаланги пальцев. Второй образец QW 200702 состоит только из бедренной кости молодого животного.

Leshansaurus имеет довольно удлинённую переднюю часть морды и широкий череп. Бедренная кость имеет длину 157 см (62 дюйма), голень 132 см (52 дюйма). Длина динозавра оценивается в 6—7 метров, высота около полутора метров.

В результате изучения остатков Leshansaurus qianweiensis первоначально помещён в семейство Sinraptoridae. В 2012 году при выяснении филогенетических связей тетанур род перемещён в семейство Megalosauridae.

Примечания 

Мегалозавроиды
Монотипические роды архозавров
Динозавры Азии
Динозавры юрского периода
Фоссилии, описанные в 2009 году